Скибинский — фамилия; имеет женскую форму Скибинская.
 Скибинский, Валентин Афанасьевич (1921—1989) — советский хоккеист и футболист, тренер.
 Скибинский, Евгений Яковлевич — российский архитектор XIX — начала XX века, известный своими постройками в городе Баку.
 Скибинский, Кароль (1849—1922) — выдающийся польский учёный, ректор Львовского политехнического института, профессор, доктор Honoris Causa, инженер-железнодорожник.